Подобно облачному столпу, который сопровождал евреев днем после их выхода из египетского рабства "Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь..." (Библия, Книга Исход 13:21), так и столп огненный появлялся ночью "а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью. Не отлучался столп облачный днем и столп огненный ночью от лица народа" (Библия, Книга Исход 13:21-22), чтобы освещать им путь в темноте и согревать их в прохладное время суток.

"...Ты, Господь, даешь им видеть Себя лицем к лицу, и облако Твое стоит над ними, и Ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном" (Библия, Книга Чисел 14:14). Библия

Также некоторые пророки упоминали об огненном столпе: "В столпе облачном Ты вел их днем и в столпе огненном — ночью, чтоб освещать им путь, по которому идти им" (Библия, пророк Неемия 9:12). "Но Ты, по великому милосердию Твоему, не оставлял их в пустыне; столп облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столп огненный — ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти" (Библия, пророк Неемия 9:19).

Примечания 

Библия